As You Like It is een toneelstuk van William Shakespeare, in het Nederlands onder meer bekend onder de titel Naar het u bevalt.

Van het toneelstuk zijn meerdere films en televisiebewerkingen gemaakt:
 As You Like It (1908), een Amerikaanse stomme kortfilm uit 1908, geregisseerd door Kenean Buel
 As You Like It (1912), een Amerikaanse stomme film uit 1912, geregisseerd door J. Stuart Blackton
 As You Like It (1936), een Britse film uit 1936, geregisseerd door Paul Czinner
 As You Like It (1963), een Britse televisiefilm uit 1963, geregisseerd door Michael Elliott en Ronald Eyre
 As You Like It (1978), een Britse televisiefilm uit 1978, geregisseerd door Basil Coleman
 As You Like It (1992), een Britse film uit 1992, geregisseerd door Christine Edzard
 As You Like It (2006), een Brits-Amerikaanse film uit 2006, geregisseerd door Kenneth Branagh
 As You Like It (2016), een Amerikaanse film uit 2016, geregisseerd door Peter Shaner

As You Like It kan verder verwijzen naar:

 As You Like It (Mud), een album uit 1979 van de Britse glamrockband Mud
 As You Like It (Barenaked Ladies), een album uit 2005 van de Canadese rockband Barenaked Ladies